Il singolare del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dieter Kindlmann che ha battuto in finale Marcello Craca 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Larkham (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Francisco Costa (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (semifinali)
 Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Nicolas Coutelot (semifinali)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2003